Вевер — фамилия и топоним.

Персоналии 
 Вевер, Анри (1854—1942) — французский ювелир и историк искусства, коллекционер японских гравюр.
 Вевер, Евгений Францевич (род. 1943) — советский и латвийский актёр.
 Вевер, Ольга (сер. 1890-х—1917) — рабочая-швея, участница Октябрьского вооружённого восстания в Москве 1917 года.
 Вевер, Сис (1947—2018) — нидерландский футбольный вратарь.

Топонимы 
 Вевер — район города Падерборн, Германия.

См. также